De Vriendschap (film), een Nederlandse speelfilm
De Vriendschap (waterschap), een vm. waterschap in Groningen
De Vriendschap, een boek van Connie Palmen

Molens
De Vriendschap (Bleskensgraaf), de naam van een molen in Bleskensgraaf
De Vriendschap (Veenendaal), de naam van een molen in Veenendaal
De Vriendschap (Weesp), de naam van een molen in Weesp
De Vriendschap (Winsum), de naam van een molen in Winsum